Jakubov bezeichnet

 die Gemeinde Jakubov (Malacky) (Jakobsdorf) im Okres Malacky in der Slowakei
 die Gemeinde Jakubov u Moravských Budějovic (Jakobau) im Okres Třebíč in Tschechien
 die Gemeinde Lesní Jakubov (Jakobau) im Okres Třebíč in Tschechien
 den Ortsteil Jakubov (Jokes) von Vojkovice nad Ohří, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 den Familiennamen des tschechischen Fußballspielers Jakub Jakubov (* 1989)

Siehe auch:
 Jakubow
 Jakupow